Ausgabe steht für:

 eine veröffentlichte Edition eines Werkes (Beispiele: Erstausgabe, Historisch-kritische Ausgabe, Ausgabe letzter Hand, Düsseldorfer Heine-Ausgabe)
 eine bestimmte Publikation eines Periodikums, z. B. einer Tageszeitung
 das Kunst- und Literaturmagazin Ausgabe (Zeitschrift)
 Ausgabe (Rechnungswesen) von Geld
 Ausgabe (Computer) von Daten an eine Schnittstelle
 die Hervorbringung in einem Arbeitssystem

Siehe auch: